Салахов () — азербайджанская и татарская фамилия.

Известные носители:
 Салахов, Артём Эльбрусович (род. 1992) — российский игрок в мини-футбол.
 Салахов, Гылман Баламамед оглы (1906—1974) — азербайджанский советский кеманчист и дирижёр, автор ряда песен и танцев.
 Салахов, Евгений Александрович (род. 1979) — российский гребец-байдарочник.
 Салахов, Мустафа Саттар оглы (род. 1931) — советский и азербайджанский химик.
 Салахов, Мякзюм Халимулович (род. 1951) — президент Академии наук Татарстана.
 Салахов, Рашит Исламович (1941—2021) — советский и российский юрист.
 Салахов, Таир Теймур оглы (1928—2021) — советский, азербайджанский и российский живописец.

Салахова 
 Салахова, Айдан Таировна (род. 1964) — российский художник, галерист и общественный деятель.
 Салахова, Юлиана Булатовна (род. 1984) — российская гребчиха-байдарочница.